Klaragymnasiet kan avse:

 Klaragymnasiet (Blekinge) - ett regionalt specialgymnasium för elever med autism.
 Klaragymnasiet (Halmstad) - en kommunal gymnasieskola i Halmstad.
 Klara teoretiska gymnasium - ett varumärke inom Academedia-koncernen.